Der KOF Index der Globalisierung misst das Ausmaß der Globalisierung in 196 Ländern und Territorien. Der Index wurde konzipiert von dem deutschen Ökonom Axel Dreher an der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Der Index wurde  im Jahre 2002 zum ersten Mal veröffentlicht. Die neueste Ausgabe stammt aus dem Jahre 2020 und enthält Daten aus dem Jahre 2018.

Der Index basiert auf drei Primärkriterien: wirtschaftliche Globalisierung, kulturelle/soziale Globalisierung und politische Globalisierung für die jeweils ein Indexwert ermittelt wird.

Methodologie 
Die Erhebung des Index beruht auf folgenden drei Säulen:

Wirtschaftliche Globalisierung

Handelsglobalisierung: Güterhandel als Anteil des BIP, Dienstleistungshandel als Anteil des BIP, Diversifikation der Handelspartner, Höhe der Zölle auf Importe, Handelsregulierung

Finanzielle Globalisierung: Ausländische Direktinvestitionen als Anteil des BIP, Ausmaß der Restriktionen für ausländisches Kapital, Höhe der Auslandsüberweisungen als Anteil des BIP, Höhe der Auslandsschulden als Anteil des BIP, Höhe der Devisenreserven als Anteil des BIP

Soziale Globalisierung

Interpersonelle Globalisierung: Internationaler Telefonverkehr, Anzahl der Mobiltelefone pro Kopf, Anzahl der internationalen Touristen in Relation zur Bevölkerung, Migrantenanteil der Bevölkerung, Anzahl der internationalen Flughäfen, Reisefreiheit

Globalisierung der Information: Anzahl der Patentanmeldungen durch ausländische Personen, Anzahl der Auslandsstudenten in Relation zur Bevölkerung, Anteil der High-Tech Exporte als Anteil der gesamten Exporte, Anteil der Haushalte mit Fernsehen, Anteil der Haushalte mit Internetanschluss, Durchschnittliche Internetgeschwindigkeit, Presse- und Medienfreiheit

Kulturelle Globalisierung: Anteil des Handels mit kulturellen Gütern, Anteil des Handels mit Dienstleistungen, Anzahl der Registered Trade Marks, Anzahl der McDonald’s-Filialen pro Kopf, Anzahl der IKEA-Läden pro Kopf, Gleichberechtigung der Geschlechter, staatliche Bildungsausgaben pro Kopf, Respektierung der Bürgerrechte

Politische Globalisierung

Gesamtzahl der ausländischen Botschaften in einem Land, personeller Beitrag zu UN-Friedenstruppen pro Kopf, Anzahl der internationalen Nichtregierungsorganisationen, Anzahl der internationalen Organisationen, in denen ein Land Mitglied ist, Anzahl der internationalen Abkommen, die ein Land unterzeichnet hat, Anzahl der Partnerländer, mit denen internationale Abkommen geschlossen wurden

Rangliste 
Länder nach dem Index der Globalisierung 2020. Alle Daten gelten für das Jahr 2018. Angegeben sind die Indexwerte für die wirtschaftliche, soziale und politische Globalisierung sowie der sich daraus ergebende Gesamtindex. Je höher der Indexwert, desto höher ist das Ausmaß der Globalisierung.

Einzelnachweise 

Globalisierung
Liste (Staaten)